een stadje in Luxemburg, België, zie Chiny (stad)
 het middeleeuwse graafschap Chiny